

Aziende 
Blizzard – nome che può riferirsi alla Blizzard Entertainment, casa produttrice di videogiochi
Blizzard – nome che può riferirsi alla Activision Blizzard, casa produttrice di videogiochi

Musica 
Blizzard – nome alternativo del gruppo musicale Cyan Three
Blizzard – nome alternativo del gruppo musicale Alusa Fallax

Personaggi 
Blizzard – nome di vari personaggi dei fumetti
Minister Blizzard – nome di uno specifico personaggio dei fumetti

Altro 
Blizzard – titolo originale del film Blizzard - La renna di Babbo Natale
Blizzard – forestierismo della lingua italiana, usato in meteorologia
Brett Blizzard – sportivo